Beckingham steht für:

 Beckingham (Nottinghamshire), eine Stadt in der englischen Grafschaft Nottinghamshire

Beckingham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Fraser Beckingham (1914–1998), britischer Islamwissenschaftler
 Peter Beckingham (* 1949), britischer Diplomat